Николай Григорьевич Маслов () — советский партийный и государственный деятель, председатель Исполнительного комитета Курганского областного Совета депутатов трудящихся (апрель 1966 года — июнь 1973 года).

Биография 
Николай Григорьевич Маслов родился 8 мая 1919 года в семье шахтёра в посёлке Нижний Нагольчик (Алексеево-Нагольчик, Леоновский) Есауловской волости Таганрогского округа области Войска Донского. В то время территория была под контролем белогвардейского Всевеликого войска Донского, ныне посёлок входит в  Луганской области Украины,контролируется самопровозглашённой Луганской Народной Республикой.

В 1938—1942 годах учился в Азово-Черноморском сельскохозяйственном техникуме.

В 1942—1949 годах работал старшим агрономом в совхозах Сафакулевского, Лопатинского, Лебяжьевского и Петуховского районов.

С 1948 года член ВКП(б), в 1952 году партия переименована в КПСС.

В 1949—1954 годах директор Камаганского совхоза Звериноголовского района.

В 1949 году избран депутатом Звериноголовского районного Совета депутатов трудящихся

С 1954 года на партийной и советской работе. Он избирался председателем исполкома Звериноголовского районного Совета депутатов трудящихся, руководил сельскохозяйственным отделом Курганского обкома КПСС.

В 1960 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

В 1960—1962 годах — первый секретарь Шадринского районного комитета КПСС.

В 1962—1966 гг. директор Курганского областного треста совхозов, начальник Курганского областного управления по производству и заготовкам сельскохозяйственных продуктов.

С декабря 1962 года по декабрь 1964 года — заместитель председателя исполкома Курганского сельского областного Совета депутатов трудящихся.

С декабря 1964 года по апрель 1966 года — первый заместитель председателя исполкома Курганского областного Совета депутатов трудящихся.

С апреля 1966 года по июнь 1973 года — председатель Исполнительного комитета Курганского областного Совета депутатов трудящихся X—XIII созывов.

Был делегатом XXII и XXIV съездов КПСС.
 Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР VII (1967 г.) и VIII (1971 г.) созывов, по Шадринскому округу.
 Избирался депутатом Звериноголовского и Шадринского районных Советов.

Николай Григорьевич Маслов умер 6 января 1990 года. Похоронен  города Кургана Курганской области.

Награды и звания 
 Орден Октябрьской Революции, 1971 год
 Орден Трудового Красного Знамени, дважды: 1966 год, 1972 год
 Орден «Знак Почёта», 1957 год
 Медаль «За освоение целинных земель», 1956 год

Примечания 

Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Председатели Курганского облисполкома
Персоналии:Сафакулевский район
Персоналии:Лебяжьевский район
Персоналии:Петуховский район
Персоналии:Звериноголовский район
Персоналии:Куртамышский район
Персоналии:Шадринский район
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Первые секретари районных комитетов КПСС
Депутаты районных советов РСФСР